lewa komora
 Larry "L.V." Sanders
 LabVIEW
 kod IATA Albanian Airlines
 język łotewski
 Łotwa
 domena internetowa Łotwy
 Las Vegas
 Lv – symbol pierwiastka liwermoru